Zúñiga bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Zúñiga (Navarra), ein Ort in Navarra, Spanien
 Zuniga-Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Zúñiga (Cañete), ein  Ort in der Provinz Cañete (Peru)

Zúñiga oder Zuñiga ist der Familienname folgender Personen:
 Alonso de Ercilla y Zúñiga (1533–1594), spanischer Schriftsteller
 Álvaro Manrique de Zúñiga († 1590), Vizekönig von Neuspanien
 Augusto Alejandro Zúñiga Paz († 2005), peruanischer Menschenrechtsanwalt
 Baltasar de Zúñiga (1561–1622), spanischer Diplomat
 Baltasar de Zúñiga y Guzmán (1658–1727), Vizekönig von Navarra, Sardinien und Neuspanien
 Daniel Barría Zuñiga (* 1974), chilenischer Schachspieler
 Daphne Zuniga (geb. Daphne Eurydice Zúñiga; * 1962), US-amerikanische Schauspielerin
 Diego López de Zúñiga (auch Jacobus Lopis Stunica ;† 1531), spanischer Humanist, Theologe, Bibelübersetzer und Gelehrter
 Diego López de Zúñiga y Velasco (1500–1564), spanischer Offizier, Vizekönig von Peru
 Fernando Zúñiga (* 1968), chilenisch-schweizerischer Linguist
 Francisco Zúñiga (1912–1998), costa-ricanisch-mexikanischer Maler und Bildhauer
 Francisco López de Zúñiga y Meneses (1599–1655), spanischer Soldat und Gouverneur von Chile
 Gerardo Flores Zúñiga (* 1986), mexikanischer Fußballspieler
 Homero Gil de Zúñiga (* 1975), spanisch-amerikanischer Kommunikationswissenschaftler
 José Daniel Gil Zuñiga (* 1955), costa-ricanischer Historiker sowie Sozialwissenschaftler

 Julio Ernesto Granda Zúñiga (* 1967), peruanischer Schachspieler
 Luis de Zúñiga y Requesens (1528–1576), katalanischer Statthalter der Niederlande
 Maite Zúñiga (* 1964), spanische Mittelstreckenläuferin
 Manso de Zúñiga (um 1900), spanischer Ampelograph
 Marco Zúñiga (* 1978), chilenischer Biathlet
 Marco Antonio Oneto Zúñiga (* 1982), chilenischer Handballspieler
 Mario Pérez Zúñiga (* 1982), mexikanischer Fußballspieler
 Martín Zúñiga (* 1970), mexikanischer Fußballspieler
 Olivia Zúñiga (1916–1992), mexikanische Dichterin und Schriftstellerin
 Pablo Zuñiga († 2010), spanischer Journalist und Kritiker
 Pedro de Zúñiga y de la Cueva († 1631), spanischer Botschafter im Vereinigten Königreich
 Raphaël Manso de Zuñiga, spanischer Autorennfahrer

Zuniga steht für:
 Zuniga, eine Figur in Carmen (Oper) von Georges Bizet